Negroni ist:
 ein Cocktail, siehe Negroni (Cocktail)
 der Name eines italienischen Wurstwarenherstellers, siehe Negroni S.p.A.

Negroni ist der Familienname folgender Personen:

 Baldassarre Negroni (1877–1948), italienischer Filmregisseur
 Daniele Negroni (* 1995),  deutsch-italienischer Sänger
 Enza Negroni (* 1962), italienische Dokumentarfilmerin
 Giovanni Francesco Negroni (1629–1713), italienischer Kardinal
 Jean Négroni (1920–2005), französischer Schauspieler
 Pietro Negroni (* ca. 1505 oder 1515–1520), italienischer Maler
 Zaccaria Negroni (1899–1980), italienischer Politiker